Агва Сотано има више значења:
 Агва Сотано (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Сотано, Пуерто Буенависта (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику